Юрий Иванович Файков () — советский и российский конструктор специальных боеприпасов, учёный по проблеме обоснования тактико-технических требований к ним и оценки их боевой эффективности, лауреат Ленинской премии (1982).

Биография 
Родился 16 ноября 1938 года в с. Сысоевка Яковлевского района Приморского края в семье военнослужащего. Учился в школе в Рязанской области и на Украине.

Окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана, инженер-механик (1961).

С 1960 г. (ещё с пятого курса МВТУ) работал во ВНИИЭФ (РФЯЦ — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики), г. Арзамас-16, ныне г. Саров Нижегородской области: электромонтажник, инженер, заместитель начальника лаборатории аэродинамики и баллистики, с 1974 — начальник научно-исследовательского отделения, с 1984 — заместитель главного конструктора, с 1991 первый заместитель главного конструктора. С 1998 — главный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ. С 2010 года — советник при дирекции — заместитель главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Принимал участие в разработке, лётной и наземной отработке всех ядерных боеприпасов (ЯБП), созданных во ВНИИЭФ начиная с 1963 г.

Кандидат (1983), доктор (1990) технических наук, профессор (1995), действительный член РАРАН (1993).

Публикации: более 300 закрытых научно-технических отчётов.

Лауреат Ленинской премии (1982). Заслуженный деятель науки РФ (2003). Награждён орденом Почёта, орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, благодарностью президента Российской Федерации.

Скончался 13 октября 2022 года в г. Сарове Нижегородской области.

Примечания

Источники 
 http://www.atomic-energy.ru/news/2018/11/20/90558
 Фото
 http://www.vniief.ru/about/history/goodpeople/ty
 http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=13985@morfDictionary

Конструкторы СССР
Конструкторы России